«Александри́я» () — украинский футбольный клуб из Александрии. С сезона 2015/16 выступает в Украинской премьер-лиге.

Прежние названия 
ФК «Александрия» получил новое название (прежнее название — ПФК «Александрия») в июле 2014 года, после объединения с ПФК «УкрАгроКом».

 «Шахтёр» Александрия (1948—1990).
 «Полиграфтехника» (1990—2003)
 ПФК «Александрия» (2004—2014)
 ПФК «УкрАгроКом» (2008—2014)
 ФК «Александрия» (2014—)

История клуба

«Шахтёр» Александрия: 1948—1990 год 
История «александрийского» футбола, а как следствие всего современного одноимённого клуба берёт своё начало в 1948 году. В послевоенное время, в городе формируется футбольный клуб «Шахтёр». Команда приняла участие в чемпионате УССР среди коллективов физической культуры 1948 года, и заняла последнее место в 7 зоне, проиграв все 7 матчей. 1950-е годы стали небольшой отдушиной от плохих результатов. В те годы «александрийцы» были частью спортивного общества «Трудовые резервы». Также в тот период «Шахтёр» стал чемпионом Кировоградской области. Во время существования «класса Б», в котором команда выступала 9 сезонов, дважды (в 1965 и 1968 год) занимала 4-е место. С командой тогда работали такие специалисты как: О. Шевцов, Й. Лифшиц, Г. Балаба, В. Тодоров, Ю. Головей та О. Лярвинский, наибольшее количество игр сыграл А. Бацека (137 матчей), лучшим бомбардиром стал В. Капинус (30 голов), а рекордсменом за сезон Ю. Панов (15 голов). После расформирования «класса Б» команда продолжила выступление в чемпионате Украины среди КФК в период с 1971 по 1991 год. «Шахтёр» становился неоднократным призёром групповых этапов, а также дошел до финала кубка Украины среди КФК 1974 года. Долгое время именно Лярвинский оставался тренером команды, пока на смену ему не пришел бывший игрок «Шахтёра» А. Коноплёв. Множество футболистов той команды впоследствии выступали за клубы высшей лиги.

«Полиграфтехника» 
После расформирования «Шахтёра» в 1990 году, эстафету клуба города приняла команда «Полиграфтехника», сформированная на заводе с одноимённым названием. В 1991 году выиграл чемпионат УССР среди КФК в своей зоне, а в финальном турнире стал бронзовым призёром. После распада СССР, команда продолжила своё выступление в первой лиге национального чемпионата. В сезоне 1992/93 «александрийцы» заняли 6 место в группе. Следующий сезон ознаменовался третьим, призовым местом в первой лиге, однако согласно статуту повышение в классе производится лишь для первых двух мест. С сезона 1993/94 команда занимала различные вне призовые места, и лишь в сезоне 2000/01 заняв третье место, смогла повыситься в классе и выйти в высшую лигу. В первом сезоне клуб занял предпоследнее место, в связи с чем, должен был сыграть стыковые с 4 местом. В матче за сохранение места в высшей лиге против «Полесья» «александрийцы» победили со счётом 1:0. Но, уже в следующем сезоне клуб снялся с чемпионата из-за тяжелого финансового состояния.

Полиграфтехника-2 
У команды из Александрии был свой фарм-клуб — «Полиграфтехника-2», который выступал в Кубке Украины сезона 92/93, а также в любительской лиге (сезон 92/93, 94/95). Главное достижение клуба — победа в чемпионате Кировоградской области.

ПФК «Александрия» 
Более привычное современное название клуба было представлено в сезоне 2004/2005, когда команда возобновила свои выступления. В первый сезон команда заняла третье место в группе Б, второй лиги Украины. А в следующем сезоне, как лучшая вторая команда получила повышение в первую лигу. С сезона 06/07 по сезон 10/11 клуб выступал в первой лиге. В сезоне 10/11 занял первое место в чемпионе первой лиги Украины и повысился в премьер-лигу Украины. Но, в первом-же сезоне своих выступлений в высшей лиге занял 16 место и снова перешел в первую лигу. Следующие два сезона клуб занимал призовые места, но повышен не был. Лишь в сезоне 14/15 клуб снова попал в премьер-лигу.

Александрия-Аметист 
У ПФК «Александрия», как, и, у «Полиграфтехники» был свой фарм клуб «Александрия-Аметист». В 2008 и 2009 году становился победителем чемпионата Кировоградской области, в 2008 побеждал в кубке области, в 2010 брал бронзу чемпионата области.

ПФК «УкрАгроКом»: команда «аграрников» 
В 2008 году «горловскими» аграрниками был сформирован клуб «УкрАгроКом». Домашние матчи проводил на стадионе «Головкивский», рассчитанный на 500 зрителей. Клуб выступал в чемпионате Кировограда, а потом и в чемпионате Кировоградской области. В 2009 и 2010 году клуб дважды выигрывал кубок Кировоградской области. После первой победы команда получила разрешение на выступление в кубке Любительской лиги Украины. 2010 году «УкрАгроКом» играл и в любительском чемпионате. Также клуб впервые выиграл чемпионат области. В 2010 году руководство команды подала прошение на выступление во второй лиге Украины, однако клуб не прошел лицензирование. В 2011 клуб снова выиграл «любительский» кубок, а в июне 2011 получил право выступать во второй лиге. В сезоне 2012/13 клуб занял первое место во второй лиге, группе Б и получил право выступать в первой лиге, но проиграл матч за абсолютное чемпионство черниговской «Десне». В первом выступлении, в первой лиге команда заняла 8-е место и сохранила прописку. Высшим достижением клуба считается 1/8 кубка Украины 2012/13 года.

ФК «Александрия»: с 2014 
В 2014 году ПФК «Александрия» и ПФК «УкрАгроКом» объединились. В 2016 году «Александрия» попала в свой первый в истории еврокубок. В Лиге Европы УЕФА 2016/17 клуб сыграл против хорватского «Хайдука», проиграв в 3-м кв. раунде 1:6 по сумме двух матчей. В следующем сезоне клуб дошел до раунда плей-офф Лиги Европы, обыграв (1:0 по сумме 2 матчей) румынскую «Астру» в 3-м кв. раунде, но уступив белорусскому БАТЭ 2:3. В чемпионате 2018/19 клуб занял 3 место, в сезоне 19/20 попал в групповой этап Лиги Европы, где занял в своей группе 4 место.

Клубные цвета, форма и эмблема 
Главный символ клуба — подсолнух, именно в форме его семечки сделан щит эмблемы клуба. По мнению клуба, именно подсолнух — символ труда, благополучия, достатка. Именно он «представляет» жёлтый цвет на эмблеме. Чёрный цвет символизирует землю, а зелёный — цвет листьев, травы, футбольного поля и юности. Гимном клуба является песня «Когда в центре мяч и в триумфе стадион».

В 2020 году клуб представил нынешний вариант новой формы. Она выполнена в фирменном жёлтом — главном цвете клуба. На футболке также размещены эмблема, нашивка лиги и спонсор.

Инфраструктура 
Главным стадионом клуба является КСК «Ника» размером 105x68 метров. Он был открыт в 1998 году благодаря реконструкции стадиона «Шахтёр». Комплект вмещает 7000 мест. Стадион расположен в центре города. Включает в себя футбольное поле, трибуны, административное помещение. в котором находятся раздевалки, кабинет арбитров, конференц-зал и так далее. На втором этаже комментаторское место, VIP-ложа на 68 мест, ложа для прессы, кроме того, комплект оснащен системой автоматического полива и контроля за болельщиками. Внутри комплекса расположены кафе и отель и дом футбола.

25 мая 1991 был открыт КСК «Олимп», который вмещал в себя 2640 мест для зрителей. В комплексе также расположены раздевалки, ложа, другие административные комнаты. Также стадион включает в себя мини-футбольное поле и тренажерный зал.

С началом сезона 2021/2022 в клубе действует футбольная академия.

Достижения 
Ниже указаны достижения клуба, которые они получили состоя в ПФЛ.

 Чемпионат Украины
 Бронзовый призёр: 2018/19
 Первая лига Украины
 Победитель (2): 2010/11, 2014/15
 Серебряный призёр: 2013/14
 Бронзовый призёр (5): 1992, 1993/94, 2000/01, 2008/09, 2012/13
 Вторая лига Украины
 Серебряный призёр: 2005/06
 Бронзовый призёр: 2004/05

Статистика выступлений

Украина 
В данной таблице представлены выступления команды в период независимости Украины начиная от «Полиграфтехники» (не указаны также выступления фарм-клубов). Выступления ПФК «УкрАгроКом» не указаны.

Выступления в еврокубках

Трансферы 2022/23

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Официальные лица клуба 
 Президент: Сергей Кузьменко
 Директор: Дмитрий Китаев

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Руслан Ротань
 Тренер: вакантно
 Тренер: вакантно
 Тренер: вакантно
 Тренер вратарей: вакантно

Персонал основной команды 
 Администратор: Олег Пугач
 Доктора: Константин Кубрак и Алексей Павленко
 Массажисты: Юрий Суббота и Роман Улисько
 Нач. команды: Олег Казьмин
 Реабилитолог: Владимир Томиленко

Тренерский штаб юношеской команды 
 Старший тренер: Александр Карпов
 Тренер: Евгений Ларин
 Тренер: Дмитрий Леонов
 Тренер вратарей: Евгений Билоконь

Персонал юношеской команды 
 Массажист: Егор Хлыстун

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Кировоградской области
Александрия (Кировоградская область)
ФК «Александрия»